Domingos da Costa Filgueira (— Salvador, 1797) foi um pintor, entalhador e dourador ativo no Brasil no século XVIII. Foi aluno de Antônio Simões Ribeiro.

Referências
Louzada, Júlio. Catálogo de artistas. 

Barroco no Brasil
Domingos Costa Figueira
Brasileiros do século XVIII
Pintores do Brasil do século XVIII
Pintores coloniais do Brasil